Arch of Triumph (1948), een film van Lewis Milestone
Arch of Triumph (1985), een film van Waris Hussein

Zie ook 
Arc de Triomphe (doorverwijspagina)